Villads Villadsen ist der Name folgender Personen:

* Villads Villadsen (Schriftsteller) (1916–2006), grönländischer Schriftsteller, Dichter, Komponist und Lehrer
 Villads Villadsen (Diplomat) (1926–2010), dänischer Diplomat
 Villads Villadsen (Kunsthistoriker) (1945–2021), dänischer Kunsthistoriker